Heilbrunn  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bad Heilbrunn, eine Gemeinde im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 Heilbrunn (Maitenbeth), Gemeindeteil der Gemeinde Maitenbeth, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Heilbrunn (Wiesenfelden), Gemeindeteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

 Heilbrunn (Gemeinde Anger), Dorf in der Gemeinde Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 
 Hojná Voda, Ort in Tschechien

Heilbrunn ist der Familienname folgender Personen:
 ein jüdischer Familienname, siehe Heilbronn (Familienname) – dort auch zu Varianten

 Lore Heilbrunn (1906–?), deutsche Übersetzerin und Autorin
 Ludwig Heilbrunn (1870–1951), Jurist und Politiker
 Rudolf Heilbrunn (1901–1998), Privatgelehrter, Historiker, Autor und Herausgeber jüdischer Abstammung 

Siehe auch:
 Heilbrun,  Heilbrunnen; Heilbronn (Begriffsklärung)